een Amerikaanse operazanger: Thomas Hampson (operazanger)
een Brits atleet: Tommy Hampson